Закир Гусейн оглы Мамедов — азербайджанский учёный, доктор биологических наук, профессор физиологии, член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при президенте Азербайджанской Республики.

Биография 
Родился 1 июля 1946 года в Ереване. В двухлетнем возрасте вместе с родителями был депортирован из Армянской ССР в Гянджу. Высшее образование получил в Киевском Политехническом Институте по специальности звукотехник.

В середине 80-х гг. в рамках международной программы «Интермозг» работал в Праге, в лаборатории известного нейробиолога, профессора Я.Буреша. За цикл исследований в области нейробиологии обучения и памяти был удостоен специального гранта Академии наук тогдашней Чехословакии для иностранных ученых.

Автор более 130 научных работ и одной монографии. Член Европейского общества нейробиологов, Российского общества биологической психиатрии, Международной ассоциации когнитивных наук (то есть, изучающих процесс познания).

Закир Мамедов руководит лабораторией нейрофизиологии обучения Института физиологии имени А. И. Гараева НАНА.

Избранные научные работы 
 Z. Mamedov, J. Beres. «Sensory feedback modulators of central pacemaker of licking in licking in rats. Neurosience letters», 1981, № 45, p. 1-6.
 Z. Mamedov, N. Hernandes, S. Bures. Operant control of the pattern of licking in rats. Exp. Brain. Res., 1985, № 58, p. 117—124.
 Мамедов З. Г. «Двойственный характер участия нейронов ядер шва вергуляции взаимодействия нейронов коры головного мозга». Нейрофизиология, 1990, т. 22, № 4, стр. 584—587.
 Z. G. Mamedov. Double character of the influence of the locus coeruleus on the sinaptic processes in the rebbit brain cortex. Neurophysidogy, 1997, vol. 25, № 4, p. 118—124
 Мамедов З. Г. «Моноаминергические механизмы модуляции пластичности нервной клетки». Баку, 2001, Издательство «Элм», стр.187.

Примечания

Источники 
 Закир Гусейн оглы Мамедов
 Призвание и Признание

Биологи Азербайджана
Доктора биологических наук